Veduta lahko pomeni:

italijanski izraz za pogled, razgled
Veduta (slikarstvo) - v slikarstvu in grafiki realen posnetek pokrajine ali mesta